A 2016-os Dunlop MSA BTCC szezon az 59. szezonja volt a brit túraautó-bajnokságnak.
A szezon április 3-án kezdődött Brands Hatchben az Indy vonalvezetésen és itt is zárult október 2-án a GP íven.
Az egyéni bajnok Gordon Shedden lett 308 ponttal, míg csapatok között a Team JCT600 with GardX győzedelmeskedett 574 ponttal. A független versenyzők bajnokságát Andrew Jordan, a Jack Sears Trophy-t pedig (legjobb újoncnak kiírt pontverseny) Ashley Sutton nyerte.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár
Az előzetes versenynaptárat 2015 július 27.-én hozták nyilvánosságra, az előző szezonhoz képest nem történt változás.

Eredmények

A bajnokság állása 

Azért nem jár több pont, ha valaki egynél több kört vezetett egy versenyen, hanem maga a tény számít, vagyis például öt körnél is egy pont jár.
Az első verseny pole-pozíciójáért egy pont jár.

Egyéni bajnokság

Konstruktőrök bajnoksága

Csapatbajnokság

Független versenyzők bajnoksága

Független csapatok bajnoksága

Jack Sears Trophy

Jegyzetek 

Brit túraautó-bajnokság
2016 a motorsportban